Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1968/1969.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Tweede divisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV, FC
 1968/69